Serie A i fotboll 1950/1951 vanns av AC Milan.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
 Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1950 i Italien
1951 i Italien
Fotbollssäsongen 1950/1951
1950/1951